Fasten — Агрегатор такси, проект Группы компаний "Везёт", крупнейшего сервиса заказа такси в России.

История 
Приложение Fasten было запущено в 2015 году в США (Бостон), затем в 2016 в Остине. В феврале 2018 года приложение начало работать в Краснодаре.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт — www.fasten.com 
 Знакомьтесь, Евгений Львов создал конкурента Uber в Америке и такси № 1 в России

Таксомоторные компании